Detta är en lista över småorter i Sverige, H-J.

H

I

J

Referenser 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

H-J